Kiseki no Kaori Dance. (em japonês: 奇跡の香りダンス。) é o 12º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
 EPCE-5262 (Limited Edition CD)
 EPCE-5263 (Regular Edition CD)
 EPBE-5107 (Single V)

Canções do CD 
1. Kiseki no Kaori Dance. (奇跡の香りダンス。; Milagrosa Dança dos Perfumes)

2. Uchuu de La Ta Ta (Matsuura Aya with Inaba Atsuko) (宇宙でLa Ta Ta (松浦亜弥with稲葉貴子); La Ta Ta no Universo)

3. Kiseki no Kaori Dance. (Instrumental) (奇跡の香りダンス。(Instrumental))

Canções do Single V 
1. Kiseki no Kaori Dance. (奇跡の香りダンス。) (PV)

2. Kiseki no Kaori Dance. (Close-up Version) (奇跡の香りダンス。(Close-up Version))

3. Making of (メイキング映像)

Singles de 2004
Aya Matsuura